Campionatul Mondial de Formula 1 din 1981 a fost cel de-al 35-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 32-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 24-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a cincisprezece curse, începând în Statele Unite pe 15 martie și terminându-se tot în Statele Unite pe 17 octombrie.

Campionatul din 1981 a fost primul care s-a desfășurat sub numele Campionatul Mondial FIA de Formula 1, înlocuind atât Campionatul Mondial al Piloților, cât și Cupa Internațională pentru Constructori. Acum echipele trebuiau să depună înscrieri pentru întregul campionat, și nu doar pentru cursele individuale, iar la fiecare cursă de campionat urma să existe un set standardizat de reguli, în timp ce FIA va stabili și premiul în bani pentru toate cursele. După acest sezon, FIA a cerut participanților în Formula 1 să dețină drepturile intelectuale asupra șasiului în care intră, astfel încât distincția dintre termenii „intrant” și „constructor”, și, prin urmare, „echipă”, a devenit mai puțin pronunțată.

Nelson Piquet a câștigat Campionatul Piloților, primul dintre cele trei titluri ale sale acumulate în carieră, în timp ce Williams a câștigat Campionatul Constructorilor pentru al doilea an consecutiv.

Piloții și echipele înscrise în campionat
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1981 al campionatului.

Echipele private care nu și-au construit propriul șasiu și au folosit șasiurile constructorilor existenți sunt arătate mai jos.

Calendar 
Următoarele cincisprezece Mari Premii au avut loc în 1981.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj 
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor 

Notă:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Cursa non-campionat 
În 1981 a fost organizată și o singură cursă de Formula 1 non-campionat. Din punct de vedere tehnic, a fost o cursă de Formula Libre, deoarece mașinile nu erau conforme cu reglementările actuale de Formula 1. Deși nu a făcut parte din Campionatul Mondial, Marele Premiu al Africii de Sud din 1981 a atras piloți și mașini de mare calibru și a fost câștigat de Carlos Reutemann la volanul unei mașini Williams.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1981 în sport